UNAEC est un sigle qui peut désigner :
 L'Union européenne des anciens et anciennes élèves de l’enseignement catholique (UNAEC-Europe), au sein de l'Organisation mondiale des anciens élèves de l'enseignement catholique (OMAEC). L'UNAEC est une organisation non gouvernementale (ONG) dotée du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, elle est aussi  membre du Comité européen pour l’enseignement catholique.
 , la « Commission de l'énergie atomique de l'ONU » créée à Londres le , dissoute en 1952 et suivie par l'Agence internationale de l'énergie atomique créée en 1957.

Notes et références